Това е списък на страните в Европа по заемана географска площ. Включва само територията в границите на европейския континент, като нейният общ размер е приблизително 10,2 млн. km2.

Таблица

Източници

Вижте също 
 Списък на страните в Европа
 Списък на страните
 Списък на страните по площ

Списъци на страни